Соревнования по бегу на 10 000 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 8 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в беге на 10 000 метров являлся Мохаммед Фарах из Великобритании, пропускавший это континентальное первенство.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 

Финал в беге на 10 000 метров у мужчин состоялся 8 июля 2016 года. На старт вышло всего 11 бегунов. С первых же метров дистанции забег возглавили натурализованные кенийцы, выступающие за Турцию — Полат Арикан и Али Кая. Оторвавшись от преследователей, они контролировали бег и в итоге разыграли на финише между собой чемпионство: победил более опытный Арикан.

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Примечания

Ссылки 
 

бег